Het ATP-toernooi van Doha 2017 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2017) werd gespeeld van 2 januari tot en met 7 januari 2017. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2017 inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij vesloeg in de finale Andy Murray met 6-3, 5-7 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Jérémy Chardy en Fabrice Martin. Zij versloegen in de finale Vasek Pospisil en Radek Štěpánek met 6-4 en 7-6(3).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha